Schaevius ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schaevius (1624–1661), deutscher Gymnasiallehrer und Dichter
 Johann Schaevius (1680–1743), deutscher Jurist und Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Johann Friedrich Schaevius (1715–1766), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck